Die 36. Schacholympiade 2004 der Frauen fand vom 14. bis 30. Oktober 2004 in Calvià (Spanien) statt.

Übersicht 

Bei der 36. Schacholympiade 2004 in Calvià spielten 87 Teams der Frauen.Unten ist der Endstand als komplette Fortschrittstabelle aufgeführt.

Anmerkungen zur Tabelle und Ermittlung der Platzierung 

Die Schacholympiade ist ein Mannschaftsturnier. In Calvià wurden 14 Runden nach Schweizer System gespielt. Beim Schweizer System werden jeweils wertungsgleiche Mannschaften untereinander ausgelost. Jede Mannschaft (Team) konnte pro Mannschaftskampf drei Spieler einsetzen. Je Mannschaftskampf werden drei Einzelpunkte (Brettpunkte) vergeben, die in der nachfolgenden Tabelle der 14 Runden unter dem Code der Gegnermannschaft angegeben sind. Der Code ist ein Kurzschlüssel für die Mannschaften. Die Summe der Brettpunkte steht unter BP. Das Ergebnis eines Mannschaftskampfes sind die Mannschaftspunkte (Sieg = 2, Unentschieden = 1, Verlust = 0).

Zur Ermittlung der Platzierung (Rg = Rang) wurden in Calvià folgende Wertungen herangezogen.
 BP (Summe der Brettpunkte)
 Wrtg1 (Buchholzwertung)
 MP (Summe der Mannschaftspunkte)
 Wrtg2 (Bergersystem)
 Mittlere Buchholzwertung

Endstand der Frauen als Fortschrittstabelle

Weblinks 

 36th Chess Olympiad (women): Calvia 2004 auf Olimpbase (englisch)

2004 Frauen
Liste (Schach)
Schachveranstaltung 2004
Frauenschachturnier